Batkovići je lahko:
 Batkovići, naselje v Bosni in Hercegovini
 Batkovići, naselje v Srbiji